Killoran ist der Familienname folgender Personen:

 Colin Killoran (* 1992), japanischer Fußballspieler
 Niall Killoran (* 1992), japanischer Fußballspieler